Фонд содействия развитию сельского хозяйства — российская некоммерческая организация (полное наименование — Фонд содействия развитию сельского хозяйства «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»).

С 2012 г. Фонд создает инструменты развития агропромышленного комплекса России, реализует проекты в области сельского хозяйства, культуры, туризма России, компьютеризации и интернетизации российского села, а также занимается вопросами комплексного развития отечественной сельскохозяйственной авиации.

История 
Фонд содействия развитию сельского хозяйства работает над выполнением поручений, данных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, по развитию сельского хозяйства, а также осуществляет масштабные всероссийские общественные проекты на селе, и является правопреемником зарегистрированных и активно действовавших ранее некоммерческих организаций — Фонда «Крылатый Пожарный» (с 2002 г.) и Фонда содействия развитию авиации «Авиация в поддержку Президента России» (с 2003 г.).

Руководство 
Президент Фонда — Клим Николаевич Галиуллин

Деятельность 
Территория реализации проектов Фонда — все субъекты Российской Федерации.

Совместная работа с Министерством Обороны Российской Федерации 
С 2013 г. совместно с Главным Управлением по Работе с личным составом Министерства Обороны Российской Федерации Фондом содействия развитию сельского хозяйства начата работа по привлечению военнослужащих, увольняющихся в запас с военной службы, в сельскохозяйственное производство, отдельное направление — помощь военным летчикам, увольняющимся в запас, в переучивании на авиацию общего назначения.

Цифровизация аграрного сектора экономики 
В начале 2015 г. Фонд совместно с ОАО «РТКомм. РУ» (дочернее предприятие ОАО «Ростелеком») приступил к реализации проекта по созданию федеральной «Единой Телекоммуникационной Сети сельхозтоваропроизводителей России» (сокращенно — ЕТС) — информационно-деловой сети, которая по заявлениям представителей Фонда, в 2015—2018 гг. должна объединить все КФХ и сельские ИП России посредством предоставления услуги широкополосного доступа в сеть Интернет.

Созданию ЕТС предшествовала масштабная аналитическая работа по изучению ситуации на селе, рынка телекоммуникации, интернет-торговли. Структуры ОАО «Ростелеком» планируют обеспечивать сельхозтоваропроизводителей высокоскоростным спутниковым Интернетом в любой точке России, а программно-аппаратный комплекс "Рабочая станция фермера «ЗАРЯ», разработанный Фондом, будет решать проблему низкой компьютерной грамотности на селе и служить эффективным инструментом развития сельскохозяйственной отрасли.

Запуск пилотной зоны проекта состоялся 12 февраля 2015 г. в дер. Бабичево, Медынского р-на, Калужской области.

Развитие сельскохозяйственной авиации 
С целью создания предпосылок к развитию сельхозавиации в России, Фонд содействия развитию сельского хозяйства выступил с инициативой создания Ассоциации сельскохозяйственной авиации — союза, который объединит всех профессионалов отрасли, поможет выстроить диалог с профильными министерствами и ведомствами, фермерским сообществом.

24 мая 2018 г. в Москве была проведена 1-я всероссийская конференция по развитию сельскохозяйственной авиации, организованная Фондом содействия развитию сельского хозяйства. Модератором конференции стал Клим Галиуллин (Президент Фонда содействия развитию сельского хозяйства). В конференции приняли участие представители Министерства обороны РФ, Прокуратуры РФ, Министерства сельского хозяйства РФ (Пётр Чекмарев), Совета Федерации РФ (Сергей Митин), а также эксперты сельского хозяйства и авиации. В ходе работы конференции был составлен план мероприятий — «дорожная карта», которую организаторы планируют реализовать с целью возрождения отрасли сельскохозяйственной отрасли.

14 февраля 2019 г. в Совете Федерации РФ состоялся «круглый стол» по теме развития отечественной сельскохозяйственной авиации. Дискуссия стала продолжением работы, начатой на 1-й Всероссийской конференции по развитию сельскохозяйственной авиации, где отмечалось, что основные проблемы этой отрасли необходимо решать в первую очередь с точки зрения законодательства.

Инициатором проведения «круглого стола» выступил Фонд содействия развитию сельского хозяйства. На мероприятии присутствовали члены Совета Федерации РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства обороны РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Генеральной прокуратуры РФ, Ространснадзора, общественных организаций, эксперты и действующие эксплуатанты воздушного пространства (авиакомпании). Итоговым документом мероприятия стали «рекомендации круглого стола» органам федеральной исполнительной власти, которые, по мнению участников «круглого стола», должны положить начало положительным изменениям в законодательной базе, регулирующей отрасль авиационно-химических работ.

6 июня 2019 г. Росавиация объявила о проведении 1-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства пилотов на авиационно-химических работах «Золотые Крылья — 2019», который состоится 27 июля 2019 г. в Краснодарском крае на аэродроме «Северская». Организатором конкурса выступит Фонд содействия развитию сельского хозяйства. Мероприятие нацелено на повышение престижа и популярности профессии пилота на авиационно-химических работах, важность и необходимость профессиональной подготовки для работы в этой отрасли.

Киностудия «Агрокадр» 
В 2017 г. Фонд объявил о создании на своей базе студии образовательного и научно-популярного кино — Киностудии «Агрокадр». Киностудия «Агрокадр» единственная в России специализируется на съемках о жизни российского села, его жителей, их проблемах и победах. Отдельным направлением деятельности являются образовательные и документальные фильмы. Первым проектом киностудии стал фильм «Мёд и липа или фермер против мошенников», закрытый премьерный показ которого состоялся 21 сентября 2017 г. в Центральном Доме журналиста в г. Москва.

В 2018 г. Киностудия успешно завершила свой второй фильм «Агротуризм в России. Зимняя сказка». Документально-познавательный фильм направлен на популяризацию аграрного (сельского) туризма, ценность семейных отношений и важности труда для подрастающего поколения.

Другие реализованные проекты 
 Программно-аппаратный комплекс "Рабочая станция фермера «ЗАРЯ»
 Музей сельского хозяйства России
 Единая Всероссийская Сеть Агротуризма — РОСАГРОТУРИЗМ.РФ

Примечания

Ссылки 
 
 Единая Всероссийская Сеть Агротуризма
 Музей сельского хозяйства России
 Киностудия «Агрокадр»
 Сайт Конкурса «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ»

Некоммерческие организации|Сельское хозяйство